Kronprins Frederik ist der Name der dänischen Schiffe:

 Kronprins Frederik (Schiff, 1901)
 Kronprins Frederik (Schiff, 1941)
 Kronprins Frederik (Schiff, 1981)